Sabrina Duncan est le nom d'un personnage fictif de la série télévisée Drôles de dames (Charlie's Angels), interprété par Kate Jackson.

Histoire du personnage 

Diplômée de l'École de police de Los Angeles, Sabrina Duncan fut engagée dans une agence d'investigations privées, dirigée par un mystérieux patron, dénommé Charlie Townsend, qu'elle n'a jamais rencontrée. Aidée dans ses enquêtes par deux anciennes policières de Los Angeles, Jill Munroe et Kelly Garrett, et par le fidèle bras-droit de Charlie, dénommé John Bosley.Sabrina est la plus stratège et vif , des qualités qui se révèle souvent utile dans certaines affaires,  elle impose sa volonté de faire de façon presque surprenante. 
On apprend qu'elle a été déjà marié et que son ex mari est un policier.

Anecdotes 

 En 1979, Kate Jackson quitte la série pour jouer au cinéma, mais les producteurs la laissent partir à une seule condition : qu'elle refuse le rôle dans Kramer contre Kramer au cinéma ayant des obligations contractuelles avec Drôles de dames.

Notes et références 

Personnage de Drôles de dames
Détective de fiction